Ван (, або ) — китайське прізвище. Станом на 2013 рік прізвище Ван є у Китаї найпоширенішим, кількість його носіїв у країні становила 95 млн осіб.

Відомі носії 

 Ван Аньши (1021—1086) — китайський державний діяч та реформатор, філософ, поет часів династії Північна Сун.
 Ван Бейсін (1985) — китайська ковзанярка, призер Олімпійських ігор, чемпіонка світу.
 Ван Бо (649—676) — китайський поет династії Тан.
 Ван Бі (226—249) — китайський філософ, один з родоначальників вчення, що поєднувало конфуціанство і даосизм — сюань-сюе («вчення про таємниче»), тобто надчуттєві підстави буття, і пов'язаною з цим вченням діалогічної традиції філософських спекуляцій — «чистих бесід» (цін тань).
 Ван Бін (710—805) — китайський державний службовець та лікар часів династії Тан.
 Ван Вей (699 або 701—759 або 761) — китайський поет, живописець, каліграф, музикант.
 Ван Вейї (987—1067) — китайський лікар й фармацевт часів династії Сун.
 Ван Гічхун (1988) — корейський дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 Ван Говей (1877—1927) — китайський історик, філолог, письменник, перекладач, викладач, філософ, поет часів падіння династії Цін та перших років Китайської республіки.
 Джеймс Ван (1977) — австралійський кінорежисер, продюсер і сценарист.
 Ван До (1592—1652) — китайський художник, поет, каліграф часів династій Мін та Цін.
 Ван Жун (467—493) — китайський політичний діяч та поет часів династії Південної Ці.
 Ван Ігуан (1962) — китайський художник
 Ван Імей (1988) — китайська волейболістка, олімпійська медалістка.
 Ван Ін (1983) — китайський борець вільного стилю, чемпіон Азії, учасник Олімпійських ігор.
 Ван Іхань (1988) — китайська бадмінтоністка, олімпійська медалістка.
 Ван Ї (1333 — після 1362) — китайський художник часів династії Юань.
 Ван Ї (1953) — китайський дипломат, міністр закордонних справ КНР з березня 2013 року.
 Ван Їн Чі (1983) — тайваньська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії.
 Ван Кеньтан (1549—1613) — китайський лікар, поет, історик, каліграф державний службовець часів династії Мін.
 Ван Лопінь (1913—1996) — китайський композитор-пісняр.
 Ван Лу (1332—1383) — китайський художник, письменник, поет часів династії Мін.
 Ван Лін (1032—1059) — китайський поет часів династії Сун, прихильник реформатора Ван Аньши.
 Ван Ліцінь (1978) — китайський настільний тенісист, олімпійський чемпіон.
 Ван Ман (45 до н. е. — 23) — перший й останній китайський імператор династії Сінь, який отримав славу як узурпатор престолу династії Хань.
 Ван Мен (1985) — китайська ковзанярка, спеціаліст із шорт-треку, чотириразова олімпійська чемпіонка.
 Ван Мен (1934) — китайський письменник, державний діяч Китайської Народної Республіки.
 Ван Мен (1308—1385) — визначний художник-пейзажист часів династії Юань, один з «Чотирьох майстрів Юань».
 Ван Мянь (1287—1359) — китайський художник та поет часів династії Юань.
 Ван Мінцзюань 1985) — китайська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Ван На (1984) — китайська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська медалістка.
 Ван Нань (1978) — китайська настільна_тенісистка, олімпійська чемпіонка.
 Ван Сімен (1096 — близько 1119) — китайський художник-пейзажист часів династії Сун.
 Ван Сінь (1992) — китайська стрибунка у воду, олімпійська чемпіонка.
 Ван Січжи (303—361) — китайський каліграф, письменник, поет часів Династії Цзінь.
 Ван Сюй (1985) — китайська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу, чемпіонка та бронзова призерка чемпіонатів Азії, чемпіонка Азійських ігор, бронзова призерка Кубків світу, чемпіонка Олімпійських ігор.
 Ван Сяньчжи (344—386) — китайський каліграф, художник часів династії Цзінь.
 Ван Сяньчжи (помер в 878) — один з ключових ватажків антивладного повстання в Китаї за часів правління імператора Сі-цзуна династії Тан.
 Ван Сяобо (1952—1997) — китайський есеїст та письменник, твори якого стали відомими після його смерті.
 Ван Сяоцянь (1996) — китайська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, бронзова призерка чемпіонату Азії.
 Ван Тао (670—755) — китайський державний службовець та лікар часів династії Тан.
 Ван Тао (1828—1897) — китайський письменник, перекладач, журналіст, філософ часів династії Цін.
 Ван Тінсян (1474—1544) — китайський філософ-неоконфуціанець, державний діяч, письменник, поет, вчений часів династії Мін.
 Ван Тінюнь (1151—1202) — китайський художник та каліграф часів династії Цзінь.
 Ван Фен (1979) — китайський стрибун у воду, олімпійський чемпіон.
 Ван Фу (1362—1416) — китайський художник та каліграф часів династії Мін, представник течії веньжень (художників-інтелектуалів).
 Ван Фучжи (1619—1692) — китайський філософ-неоконфуцианець та вчений-енциклопедист часів падіння династії Мін.
 Ван Хао (1983) — китайський настільний тенісист, олімпійський чемпіон.
 Ван Хао (1992) — китайська стрибунка у воду, олімпійська чемпіонка.
 Ван Хао (1989) — китайський шахіст, гросмейстер.
 Ван Хуей (1632—1717) — китайський художник часів династії Цін, член «співдружності чотирьох Ванів».
 Ван Цань (177—217) — китайський державний діяч та поет часів занепаду династії Хань, один із «Семи мужів».
 Ван Цзє (кит. 王洁 Wáng Jié, 4 грудня 1983) — китайська пляжна волейболістка, олімпійська медалістка.
 Ван Цзі (585—644) — китайський поет та державний службовець часів династій Суй та Тан.
 Ван Цзюнься (1963) — китайська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Ван Цзюньюй (1020—1097) — китайський державний службовець, поет часів династії Сун.
 Ван Цзюань (1995) — китайська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії/
 Ван Цзянь (1598—1677) — китайський художник часів династій Мін та Цін, належав до «співдружності чотирьох Ванів».
 Ван Цзяо (1988) — китайська борчиня, олімпійська чемпіонка.
 Ван Цзяо (1994) — китайська борчиня, призерка чемпіонату Азії.
 Ван Чанлін (698—756) — китайський поет та державний службовець часів династії Тан.
 Ван Чжень (1271—1333) — державний службовець часів династії Юань, перший у світі винахідник набірного друку з використанням дерев'яних літер, автор енциклопедичної праці «Нун шу» — найповнішого опису рільництва і промислових технологій Китаю кінця XIII — початку XIV ст.
 Ван Чжень (кит. 王 镇, 24 серпня 1991) — китайський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Ван Чжень (王震, 4 грудня 1867 —13 листопада 1938) — китайський художник, каліграф, підприємець-компрадор.
 Ван Чживей (1988) — китайський стрілець, олімпійський медаліст.
 Ван Чжихуань (688—742) — китайський поет та державний службовець часів династії Тан.
 Ван Чжичжун (після 1220 — ?) — китайський медик, майстер припікання та акупунктури, часів епохи Південна Сун.
 Ван Чжунхуей (1881—1958) — політичний діяч, дипломат, правник, журналіст, перекладач часів Китайської республіки, суддя Постійної палати міжнародного правосуддя при Лізі Націй.
 Ван Чун (27 — бл. 98) — китайський філософ династії Хань.
 Ван Чун (1494—1533) — художник та каліграф часів династії Мін, представник школи У.
 Ван Шень (1036—1093) — китайський аристократ, значний художник, політик часів династії Північна Сун.
 Ван Шимінь (1592—1680) — китайський художник часів династій Мін та Цін, лідер «співдружності чотирьох Ванів» в рамках Академії живопису.
 Ван Шифу (1260—1336) — китайський драматург часів династії Юань, майстер юанської драми.
 Ван Шичжень (1526—1590) — значний китайський письменник та поет часів династії Мін.
 Ван Шишень (1686—1759) — китайський художник та каліграф часів династії Цін, представник ґуртка «Вісім диваків з Янчжоу».
 Ван Шухе (180/210 — 270/285) — китайський лікар часів династії Чжоу.
 Ван Юань (? -?) — китайський художник часів династій Юань, майстер жанрового живопису.
 Ван Юаньці (1642—1715) — китайський художник часів династії Цін, входив до «співдружності чотирьох Ванів».
 Ван Юе Гу (1980) — сінгапурська настільна тенісистка, олімпійська медалістка.
 Ван Юйчен (954—1001) — китайський поет часів династії Сун.
 Ван Юньу (1888—1979) — міністр фінансів, в. о. голови уряду Республіки Китай
 Ван Янмін (1472—1529) — китайський філософ-неоконфуціанець, творець оригінальної філософської доктрини в руслі так званого вчення про серце (сінь-сюе 心学), письменник, військовий та державний діяч династії Мін.
 Ван Яньшоу (I пол. II ст.) — китайський поет часів династії Хань, один з провідних майстрів поезії фу.

Примітки 

Китайські прізвища